72-й выпуск Бордо — Париж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции состоялся 1 июня 1975 года в рамках Супер Престиж Перно. Победу в третий раз и второй раз подряд одержал бельгийский велогонщик Херман Ван Спрингел.

Участники

Маршрут 
Гонка длиной 559 километров стартовала в Бордо, прошла через Пуатье, и финишировала в Париже.

Ход гонки 
На 219 километре, в Пуатье, состоялся перерыв.

Из 10 гонщиков до финиша добрались семеро.

Результаты

После гонки 
Херман Ван Спрингел в гонке Бордо — Париж в целом победил ещё четыре раза, что довело количество его побед до семи. За это Ван Спрингел удостоился звания «мсье Бордо — Париж».

Примечания

Ссылки 
 Бордо — Париж 1975 на ProCyclingStats
 Бордо — Париж 1975 на Cycling Archives
 Бордо — Париж 1975 на Memoire du cyclisme
 Бордо — Париж 1975 на Cycle Base
 Бордо — Париж 1975 на First Cycling

1975 год в велоспорте